Воро́на — східнослов'янське прізвище. Серед українського етносу офіційне особове ім'я лексема Ворона уживалася до кінця XIV ст. З XVII ст. уживається тільки як прізвищева назва, а далі — як прізвище.

Відомі носії 

 Ворона Андрій — сотник Трипільської сотні (козак) Київського полку — (реєстр 2010 козаків 1648 р.)
 Ворона Анатолій Анатолійович (нар. 1980) — український футболіст, півзахисник півзахисник білоцерківського «Арсеналу»
 Ворона Вадим Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ворона Валерій Михайлович (нар. 1940) — український соціолог, академік НАН України
 Ворона Василь Прокопович — засновник та директор Донецького державного укрдрамтеатра РКТ 1927-41р.
 Ворона Дмитро Миколайович (1980) — український державний службовець, голова Державної реєстраційної служби України.
 Ворона Ігор Володимирович — гірник очисного забою дільниці відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 „Новогродівська“» ДП «Селидіввугілля», заслужений шахтар України.
 Ворона Констянтин Констянтинович (1925—1997) — металург заводу «Прогрес» (м. Бердичів), Герой соціалістичної праці
 Ворона Микола Миколайович (…) — опалювальник доломитного заводу (м.Сіверськ), Герой соціалістичної праці
 Ворона Наталія (нар. 1974) — колишня українська модель
 Ворона Олександр Васильович (*25 травня 1925, Скадовськ) — український художник-монументаліст, графік та плакатист, 1959 — член Національної спілки художників України, 1985 — заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Ворона Петро Васильович (* 1967) — український політик, голова Полтавської обласної ради.
 Ворона Олександр (нар. 1998) — український науковець, балканіст
 Ворона Юрій Сергійович (1996—2022) — український боксер, солдат Сил ТрО Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки